Girschner ist der Familienname von:
 Ernst Girschner (1860–1914), deutscher Insektenkundler
 Max Girschner (1861–1927), deutscher Arzt, Ethnologe, Kolonialarzt und -beamter
 Nestor Girschner (1821–1885), deutscher Pädagoge und Autor